Alvik är

 Alvik, Leksands kommun – en tätort i Leksands kommun
 Alvik, Luleå kommun – en tätort i Luleå kommun
 Alvik, Stockholm – en stadsdel i Bromma stadsdelsområde i västra Stockholm
 Alvik (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i stadsdelen Traneberg i västra Stockholm.
 Alvik Basket – en basketklubb i Stockholm.
 Alvik, Umeå – en stadsdel i Umeå där även Umeå flygplats ligger
 Alvik, Sundsvall – en del av tätorten Vi, Sundsvalls kommun